Ростислав Сергеевич Демидов (4 ноября 1922 — 9 июня 2017) — советский лётчик морской авиации, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (16.03.1945). Полковник.

Биография 
Ростислав Демидов родился 4 ноября 1922 года в Харькове в семье служащего. С золотой медалью окончил десять классов школы.

В ноябре 1940 года Демидов был призван на службу в Военно-морской флот СССР. В 1941 году он окончил Военно-морское авиационное училище имени С. А. Леваневского в Николаеве, после чего служил штурманом в 4-м минно-торпедном полку ВВС Тихоокеанского флота. С февраля 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Летал на самолёте «Бостон» вместе с командиром экипажа Героем Советского Союза Александром Гагиевым.

К концу войны гвардии старший лейтенант Ростислав Демидов был штурманом звена 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота. За время своего участия в боевых действиях он совершил 106 боевых вылетов, вместе с экипажем потопив 6 вражеских транспортов общим водоизмещением 27500 тонн, 1 подводную лодку, а также повредив несколько судов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1945 года «за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии старший лейтенант Ростислав Демидов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5080.

В 1951 году Демидов окончил Военно-воздушную академию, после чего остался в ней старшим преподавателем кафедры боевого применения оружия. С 1964 года преподавал в Военно-морской академии, был начальником кафедры штурманской службы и применения авиационного оружия. Доктор военно-морских наук. В 1983 году в звании полковника Демидов был уволен в запас.

В 1983—1991 годах был профессором кафедры безопасности Московского института инженеров гражданской авиации. Скончался на 95-м году жизни 09 июня 2017 года. Похоронен на 16 участке Даниловского кладбища города Москвы.

Был также награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями.

Примечания

Литература 
 
 Всем смертям назло — М.: Знание, 2000.
 Черноусько А. Так на флотах ковали Победу. Мастер топ-мачтового бомбометания. // Морской сборник. — 2002. — № 5. — С.83.

Лётчики Великой Отечественной войны